Le tournoi de tennis de Zurich est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1998, classée en catégorie Tier I, se dispute du 12 au .

Lindsay Davenport remporte le simple dames. En finale, elle bat Venus Williams, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Serena Williams et Venus Williams.

Résultats en simple

Parcours 
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau complet

Résultats en double

Parcours

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Zurich
 Saison 1998 de la WTA

Lien externe 
 

WTA 1998
Zurich
Sport en Suisse en 1998
Sport en octobre 1998